Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rio Open 2015, ein Tennisturnier der Kategorie ATP World Tour 500. In der Einzelkonkurrenz qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. Februar 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Rio de Janeiro